Фраксионамијенто Кампестре има више значења:

 Фраксионамијенто Кампестре (Уријангато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Фраксионамијенто Кампестре (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику